Javier Álvarez puede aludir a:

 Javier Álvarez (1943-), exatleta español;
 Javier Álvarez (1958-), exfutbolista y entrenador colombiano;
 Javier Álvarez (1956-), compositor mexicano;
 Javier Álvarez (1969-), cantautor español;
 Javier Álvarez (1989-), matemático y divulgador científico español;